Marionetten steht für:

 Marionetten (1915), deutsches Stummfilmlustspiel aus dem Jahre 1915 mit Ernst Matray
 Marionetten (Roman), Spionageroman von 2008 des englischen Schriftstellers John le Carré
 Marionetten (Lied), Lied der deutschen Musikgruppe Söhne Mannheims und des deutschen Rappers Cr7z

Siehe auch:

 Marionette, Marionettenregierung